

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TRYT jest ich 5, w tym 3 podstawowe
 Bobrówka – część wsi Męcina w województwie małopolskim, w powiecie limanowskim, w gminie Limanowa
 Bobrówka – część wsi Barycz w województwie podkarpackim, w powiecie brzozowskim, w gminie Domaradz
 Bobrówka – wieś w województwie podkarpackim, w powiecie jarosławskim, w gminie Laszki
 Bobrówka – wieś w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim, w gminie Czeremcha
 Bobrówka – wieś w województwie podlaskim, w powiecie monieckim, w gminie Jaświły

Cieki w Polsce 
 Bobrówka – rzeka, dopływ Bzury
 Bobrówka – inna nazwa Czarnej Wody dopływu Czarnej Wody w dorzeczu Obry
 Bobrówka – struga, dopływ Ilanki
 Bobrówka – potok, dopływ Kamiennego Potoku
 Bobrówka – struga, dopływ Narewki
 Bobrówka – potok, dopływ Olzy
 Bobrówka – rzeka, dopływ Tyśmienicy

Miejscowości na Białorusi 

 Bobrówka – dawny folwark w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Chocieńczyce.

Stacje kolejowe 
 Bobrówka (stacja kolejowa)

Przypisy